Herrschaftslosigkeit steht für:

 Anarchie, Zustand der Abwesenheit von Herrschaft 
 Anomie, Zustand fehlender oder schwacher sozialer Normen, Regeln und Ordnung
 Akephalie, Herrschaftsfreiheit in traditionellen menschlichen Gesellschaften